Tapin peut faire référence à :

 un mot argot pour prostitution,

 Tapin, un kabupaten de la province de Kalimantan du Sud en Indonésie,
 Tapin, un village de la voïvodie des Basses-Carpates en Pologne.

Homonymie de toponyme